Michael J. Sullivan peut désigner :
 Michael J. Sullivan (1961-), un écrivain américain de science-fiction et de fantasy ;
  (1956-), un homme politique américain, maire de Lawrence de 2001 à 2010 ;
 Michael J. Sullivan (1941-), un historien et chercheur en sciences politiques américain ;
 Michael J. Sullivan, un biologiste.